Gigantorhynchus är ett släkte av hakmaskar. Gigantorhynchus ingår i familjen Giganthorhynchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hakmaskar
Gigantorhynchus